Мото Гран-при Испании было 2-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам МотоGP 2008 года. Эта гонка прошла с 28 по 30 марта 2008 года на гоночной трассе автодрома Херес.

MotoGP

250cc

125cc 

Испания